Stati Uniti d'America
 Belvidere – città della Contea di Jackson, Dakota del Sud
 Belvidere – capoluogo della Contea di Boone, Illinois
 Belvidere – township della Contea di Montcalm, Michigan
 Belvidere – villaggio della Contea di Thayer, Nebraska
 Belvidere – capoluogo della Contea di Warren, New Jersey
 Belvidere – città della Contea di Lamoille, Vermont
 Belvidere – città della Contea di Buffalo, Wisconsin